Serger ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Serger (* 1948), deutscher Journalist
 Friedrich Serger (1822–1892), badischer Jurist und Politiker
 Juls Serger (* 2001), deutscher Sänger und Schauspieler